Premijer liga – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie założona w 1993 roku.

Medaliści

Bibliografia 
 PREGLED POBJEDNIKA STALNIH TAKMIČENJA ODBOJKAŠKOG SAVEZA BIH

!